Whitby ist der Name folgender Orte:

 Whitby, North Yorkshire, England 
 Whitby (Neuseeland)
 Whitby (Western Australia), Australien
 Whitby (Ontario), Kanada

Whitby ist der Familienname folgender Personen:
 Audrey Whitby (* 1996), amerikanische Schauspielerin
Mary Whitby(* 1951), britische Philologin und Byzantinistin
 Michael Whitby (* 1952), britischer Historiker und Philologe
 Michael Whitby, Baron Whitby (* 1948), britischer Life Peer und Politiker (Conservative Party)
 Nick Whitby (* 1963), britischer Dramatiker und Drehbuchautor

Whitby bezeichnet:
 Synode von Whitby
 Whitby Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller